Come Into My Life è l'album di debutto della cantante dance Gala .

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni